Shambhala, Shambala ou Shamballa désigne :
 Le mythique royaume asiatique de Shambhala
 La lignée Shambhala du bouddhisme tibétain.
 Un éditeur  spécialisé dans les publications concernant le bouddhisme.
 L'ethnie bantoue Shambala et son langage, le shambala.
 Shambhala, des montagnes russes situées à PortAventura.
 , une chanson de style pop-rock composée en 1973 par l'américain .
 Shamballa, le célèbre bracelet porté par de nombreuses stars.